Хасиев — фамилия. Известные носители:
 Хасиев, Майрбек Сулумбекович (род. 1969) — основатель ACB и бойцовского клуба Беркут, владелец АСА.
 Хасиев, Вахмурад Мухматович (1986—2019) — военный руководитель террористической организации Аджнад аль-Кавказ.
 Хасиев, Саид-Магомед Адамович (1942—2020) — чеченский историк.
 Хасиева-Кулиева, Нуйвар Халил кызы (1929) — советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда.